KST steht als Abkürzung für:

 Kanonistische Studien und Texte, ab Band 41 Verlag Duncker & Humblot Berlin
 Kernspintomografie, siehe Magnetresonanztomographie
 Kolleg St. Thomas der Dominikaner, ein staatlich anerkanntes freies Gymnasium in Vechta (Niedersachsen) in Trägerschaft der Dominikaner
 Kommunikations- und Softwaretechnik, Studiengang der Hochschule Albstadt-Sigmaringen
 Kontoserviceterminal
 Korea Standard Time
 Körperschaftsteuer, eine Steuer auf das Einkommen von juristischen Personen
 Kostenstelle
 Kosti Airport, Flughafen in Kosti, an-Nil al-abyad Sudan nach dem IATA-Code 
 Stolberg (Rheinland) Hauptbahnhof, als Keilbahnhof an der Bahnstrecke Köln–Aachen, ist der größte Personen- und Güterbahnhof der Stadt Stolberg (Rhld.) in der Städteregion Aachen in Nordrhein-Westfalen. nach DS 100

kst steht für:
 den Strickler-Beiwert in der Fließformel nach Gauckler-Manning-Strickler

Abkürzung